Heikkinen est un nom originaire de Finlande, et qui signifie « petit Henri » en finnois (de Heikki, version finnoise de Henrik/Henri, et diminutif -nen, petit). C'est le neuvième patronyme le plus fréquent en Finlande avec 17 951 Heikkinen enregistrés en 2010 par l'office du recensement. Le patronyme pourrait se référer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique sur le prénom :

 Aappo Heikkinen (1890–1961), professeur
 Aaro Heikkinen (1907), footbalkeur
 Aino Heikkinen, ingénieur
 Aki Heikkinen (né en 1980), athlète finlandais spécialiste du décathlon
 Eetu Heikkinen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
 Eino Heikkinen (né en 1939), professeur
 Esko Heikkinen (né en 1953), musicien
  (1906–1943), skieur finlandais de fond
  (né en 1988), chanteur finlandais
 Ilkka Heikkinen (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
 Janne Heikkinen (né en 1976), joueur finlandais de volley-ball
  (né en 1988), joueur finlandais de football
 Kirsi Heikkinen (née en 1978), arbitre finlandaise de football
 Markus Heikkinen (né en 1978), joueur finlandais de football
 Matti Heikkinen (né en 1940), architecte finlandais
 Matti Heikkinen (né en 1983), skieur finlandais de fond
 Mikko Heikkinen (né en 1949), architecte finlandais
  (1917–1990), joueur des États-Unis de football américain
 Toomas Heikkinen (né en 1991), pilote finlandais de rallycross
 Uki Heikkinen (né en 1908), architecte finlandais

Références 

Patronyme finnois